Ion Bîrlădeanu, sportiv
Ion Bîrlădeanu, artist pop art